Hesperophanini — триба усачей из подсемейства настоящих усачей.

Морфология

Имаго 
Жуки длиной от 11 до 20 мм. Голова сильно приближена к основанию верхних челюстей, щёки очень короткие, их наименьшая длина равна одному или самое большее двум диаметрам фасетки глаза. Задние бёдра к вершине постепенно утолщены, не булавовидные.

Личинки 
Восьмой стернит брюшка в задней половине по бокам с желтоватым овальным пятном, косо расположенным в углублении, окружённым отдельными волосками.

Куколки 
Длиной до 14 мм. Голова короткая, глаза придвинуты к основанию верхних челюстей. Седьмой тергит брюшка в задней трети глянцевидный, голый, без шипиков, впереди резко вытянутый, в крупных шипиках, которые сидят на оттянутом кожистом основании. Усики на вентральной стороне полукольцевидно загнутые.

Систематика 
В составе трибы:
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род:

Примечания

Ссылки 
 Подсемейство Cerambycinae: триба Hesperophanini (атлас усачей фауны России) 

Настоящие усачи